Municipio de Lebanon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lebanon (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Durham.
 Municipio de Lebanon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Lebanon (Illinois), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Lebanon (Míchigan), ubicado en el condado de Clinton;
 Municipio de Lebanon (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Lebanon (condado de Laclede, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.
 Municipio de Lebanon (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Hunterdon.
 Municipio de Lebanon (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Lebanon (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.